«Мир странствий» () — канадский мультипликационный сериал о персонаже комиксов по имени Квест. 15 марта 2008 года на экраны Америки вышел первый анимационный сериал про супергероя Квеста. За основу взяты первые серии комиксов о супергерое Квесте. В Америке мультсериал транслировался каналами The CW4Kids и Kids' WB. В Канаде мультсериал показывается и производится каналом Teletoon. В Великобритании мультсериал вещал канал Cartoon Network. В России сериал транслировался каналами Jetix и СТС.

Персонажи

Квест 
Квест очень силён и способен самостоятельно раскидать целую армию. Из всего мультика единственными более или менее подходящими по силе для Квеста врагами являются Эган и Страж. Он очень самоуверен, постоянно спорит со своей командой, в особенности с Нестором (юным принцем, которого то и дело пинает в прямом смысле). Ненавидит почти всё, однако он любит животных, особенно своего гигантского броненосца Алберта. 

Оружие: два громадных парных меча, кулаки, ботинки, принц Нестор (в некоторых сериях).

Принц Нестор
Принц Нестор — наследник трона Одиссии. Пытается найти с Квестом, Гриром, Анной и Гатлингом 5 мечей, которые вместе составляют меч-Душеруб, с помощью которого они освободят родителей принца. Был влюблён в Анну.
Вместе с Гриром присутствует с первых секунд сериала. 

Оружие: небольшая алебарда и магическая змея (испускает огненные шары).

Анна Махт 
Анна Махт — молодая колдунья, поклонница Квеста и Нестора. В начальных эпизодах может использовать только магию оживления неживого. Позже учится более сложным заклинаниям (иллюзии, магические щиты, отражающие заклинания). Очень ранима. Передвигается верхом на Грире, иногда вместе с остальными на борту Алберта. Способна понимать загадочные фразы Дороги. В некоторых эпизодах сражается в магических поединках с Плутовкой и магически помогает Квесту в борьбе со Стражем. Готовит пищу для всего отряда во время привалов. В переводе с немецкого Macht — сила или власть. 

Оружие: магия.

Грир 
Грир — огромный грифон. Грир вечно голоден и издаёт неприличные звуки. У него есть сводная сестра, она не похожа на грифона и изображает из себя Робин Гуда. Грир очень умён и быстро решает в уме простые задачи с переменными. Обычно Грир летает с Анной на спине. Он — страж Одиссии. 

Оружие: кулаки.

Гатлинг 
Гатлинг — киборг. В ссоре с Квестом. У Гатлинга есть приёмные родители-циркачи (родные неизвестны). Немного понимает, что говорит Дорога. Он был начальником стражи короля. Представитель негроидной расы.

Оружие: Имя «Гатлинг» придумано не просто так, оно связано с названием популярного пулемёта Гатлинга. Персонаж мультфильма тоже может стрелять пулемётом изо рта, используя вместо пуль прожёванный металл или камень. Также в арсенале имеется огнемёт, стальной кулак, пушка и т. д.

Дорога 
Существо-путеводитель, которое говорит загадками, значение которых может быть понятно лишь Анне. Живёт в Кинжале Дороги. Любит то, что нравится Анне. У Дороги есть старшая сестра, которая живёт в мире, где живут все пути-дорожки. Дорога — единственная, кто смог выбраться из этого мира. Способна растягиваться в длину и ширину.

Остальные персонажи

Лорд Спайт 
Лорд Спайт — основной антагонист,  полное имя Лорд Корнелиус Зло Спайт. Является дедушкой Нестора. 

Оружие: редко сражается, иногда использует магию.

Генерал Огун 
Генерал Огун раньше служил на стороне добра, но позже перешёл на тёмную сторону. Мечтает завладеть Мечом-Душерубом и убить Спайта с Квестом. Может съесть что угодно. Он завидует Плутовке, потому что лорд Спайт всё время обращается к ней. 

Оружие: большой чёрный меч, всепожирающая пасть.

Плутовка 
Плутовка — злая колдунья, главная соперница Анны, в силу своего возраста и опыта, она по-настоящему умеет колдовать. Мечтает, как и Огун, завладеть мечом Душерубом и убить Спайта. У неё есть образование стоматолога и стажем в 8 лет. Ненавидит Огуна, влюблена в стража. 

Оружие: магия.

Жевуны и Ворчуны 
Слуги Спайта и Плутовки. Составляют оборону замка Малукс и армию Спайта.

Ворчуны — размером с собаку, очень агрессивны и постоянно голодны (в некоторых эпизодах зовутся гроулами).

Жевуны — намного больше ворчунов и сильнее их.

Алберт 
Гигантское животное, похожее на броненосца. Перевозит мечи и персонажей.
Повадками напоминает собаку.

Страж 
Появляется после того, как активируется меч-Душеруб. Любит собирать сувенирные шары со снегом. Необычайно силён, особенно с мечом-Душерубом. 

Оружие: гигантский молот, меч-Душеруб.

Братья-Катаклизм 
Слуги лорда Спайта. При соприкосновении с водой превращаются в Катаклизм, могучего летающего зверя. Вернуть их в обратное состояние (разделить) можно только вытащив «затычку» (косичку) на голове. Туповаты и ленивы, в разделении являются ящером, минотавром и стервятником. Обожают плюшки.

Робин Гуд 
Сестра Грира. Работала на Лорда Спайта, не подозревая об этом. Забирает вещи у богатых и отдаёт бедным. Работает с двумя орлами.

Эган 
Охотник за головами, часто (но не всегда) говорит о себе в третьем лице. Передвигается на летающем мотоцикле. В прошлом победил Квеста нечестным приёмом, из-за чего Квест побаивается боя с ним. 

Оружие: гранаты, мечи, сеть и т. д.

Лакки 
Пёс Квеста, порода чистокровный грайндерспаниель, сильнее гроулов и грайндеров. Питается ворчунами и жевунами. Любит и признаёт только Квеста.

Лоберман-пинчеры 
Доберман пинчер и Лобстер — сторожевые псы, любят косточки и мясо. 
Работают на Эвакуатора, живущего в городе «Клэк-буш».

Шокзиллы (Манчеры) 
Большие кролики-мутанты, сделанные из шоколада.

Кроко-Рику 
Чудище и самая главная достопримечательность Кроко-Дили-Виля. Помог Квесту и его друзьям активировать меч земли.

Лизуны 
Лижущие летающие существа, похожи на грайндерспаниэля.

Циркачи 
Родители Гатлинга и воры. В одной из серий (1.12.2) они помогли команде Квеста забрать украденные Спайтом мечи. В команде циркачей есть:
 1. Существо — живая рука, которое симпатизирует Квесту, но раздражает его.
 2. Приёмный отец Гатлинга — шестирукий мутант (напоминает таракана).
 3. Приёмная мама Гатлинга — кенгуриха.
 4. Человек без головы.
 5. Невероятный Клот, который помог разобраться с Огуном.

Убчакобла (в другом переводе Рвотавакбла) 
Друг Грира и король страны грифонов. Его «немного» странное имя объясняется тем, что грифонов называют по первому звуку, который они издают после появления на свет.

Пророк Огги 
Пророк-неудачник. Служит злому королю, так как пытается доказать, что он не хуже своих братьев Рокко и Бутча.

Король и Королева 
Родители принца Нестора, которых вся команда пытается спасти. Не любят теннис.

Вопли 
Место жительства: Долина Воплей, сильно вопят, когда слышат о ведьмах. Имеют сходство с рептилоидами. Название их страны — Республика Объединённых Воплей.

Фурункул Ланз 
Существо с гнойными пузырями, мечтающее стать супер-моделью.

Зубная фея 
Подруга Анны и её бывшая соседка по комнате в школе фей. У неё есть проходной билет в банк зубов.

Твари 
 Морские попугаи. Маленькие кусачие твари с противными резкими клювами, которые живут в маленьких водоемах всюду по Одиссии. Квест использовал их у себя дома вместе со рвом. 
 Древесный сок. Ожившие отпиленные бревна с руками и ногами. Они швыряют древесный сок дерева.
 Болотные крабоподобные существа. Большие, зелёные, зигзагообразные существа, напоминающие крабов, которые живут в болотах, через которые проходят спутники.
 Сосунки. Большие, подобные слизняку существа с гигантскими губами для целования. По словам Грира, они высасывают из своих жертв всё содержимое, пока не вывернут наизнанку. (Эпизод 1.07.2)
 Прыгозавр Рекс. Помесь тираннозавра и кенгуру, создан Лордом Спайтом, чтобы уничтожить Квеста, но потом принимает Квеста как сына.
 Тремодиты. Гигантские, ужасные черви песка, которые защищают Ущелье Смерти. Они являются полностью слепыми и используют волосы на их телах, чтобы ориентироваться. (Эпизод 1.08.2)
 Летучие мыши. Большие фиолетовые существа, подобные летучим мышам с длинными ногами, большими зелёными глазами, и большими клыками. Впервые замечены при нападении на автоприцеп, содержащий родителей Гатлинга.
 Стена оскорблений. Название говорит само за себя: любой путник, которому она встретится на пути, будет слушать очень обидные оскорбления в свой адрес. Рассыпалась на куски после того, как Гатлинг четырежды оскорбил её. 
 Желудь. Жадный желудь, ищущий богатство, который следит за Квестом и другими для Лорда Спайта. Был съеден Огуном.
  Сиамская Угорилла. Гигант с двумя соединёнными телами горилл по одному глазу. Угорилла — также чемпион «Турнира Боли». Огромное и свирепое чудище.
 Великая Гора. Гора, пробужденная Квестом, Нестором, Гатлингом, Анной, Дорогой, Гриром, Спайтом, Огуном, Плутовкой и Стражем.
 Лягушко-мышь. Огромные монстры с перепончатыми крыльями, лягушачьими лапами и округлым ртом. Используют свои длинные языки, как оружие и ловушки.

Волшебные мечи

Меч Земли 
Команда Квеста нашла меч в Долине рук, помог в активации меча Кроко-Дили-Дили.

Меч Огня 
Квест,Нестор и Грир выиграли его на Арене воинов. Активирован в Кратере насмешек.

Меч Воды 
Меч найден в Пыльных рудниках, за водопадом. Активирован Гидрокристаллом.

Меч Воздуха 
Найден в Пустыне тремордитов, активирован Кристаллом воздуха, который находился под охранной Слюнтяя.

Меч Энергии (Электричества) 
Найден на Очень высокой горе, активирован ударом молнии.

Меч Душеруб 
Появляется при активации всех пяти мечей.

Эпизоды

Список эпизодов

Сезон 1 (2008)

Сезон 2 (2009)

Сезон 3 
 «Nestor’s Cousin/The Return of Spite»(Кузина Нестора/ возвращение Спайта)
 «Gatling’s Vacation/sought»(Гатлинг на отдыхе/ Поиски)
 «Who’s the Biggest?/Search of the Flaming Sword» (Кто больше?/Поиски Пламенного меча)
 «No More Guns For a Week/12 Days Without Quest» (Нет оружия в течение недели/12 Дней без Квеста)

Русский дубляж 
Актёры дубляжа, сделанного по заказу телеканала Jetix в 2008 году.

 Олег Вирозуб — Квест, Огун
 Юрий Меншагин — Грир, Гатлинг, лорд Спайт
 Наталья Гурзо — Принц Нестор 
 Ива Солоницына — Анна Махт, Дорога, Плутовка.

См. также 
 Teletoon (Canadian TV channel)
 Cartoon Network
 Jetix

Примечания

Ссылки 
 romikwerks.com
 сайт на kidswd
 сайт о комиксах Мир Квеста
 Сайт на mania.com

Мультсериалы 2008 года
Экранизации комиксов
Программы телеканала Disney XD
Мультсериалы Канады
Мультсериалы в жанре фэнтези